Склад збірної Шотландії на чемпіонаті Європи 1992 

Докладніше... 
 

Чемпіонат Європи з футболу 1992
Шотландія 1992